Westmorland (graafschap), een traditioneel graafschap van Engeland
Westmorland (dialect), een Engels dialect, voornamelijk gesproken in het Verenigd Koninkrijk
Westmorland (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië